Cheetah es el nombre dado en inglés al guepardo  (Acinonyx jubatus), es uno de los animales terrestres más rápidos y es un miembro de la familia Felidae.
Cheetah también puede referirse: 
 el Miracinonyx, o guepardo americano, un género prehistórico de los grandes felinos.

En aviación:
 Atlas Cheetah, un avión militar de Sudáfrica.
 HAL Cheetah, una versión del helicóptero Aérospatiale SA 315B Lama construida en la India.
 Armstrong Siddeley Cheetah, un motor de avión utilizado durante la Segunda Guerra.

Automóviles:
 Cheetah MMPV, un vehículo de combate blindado.
 Flakpanzer Gepard, "tanque de cañón antiaéreo Cheetah".
 El Lamborghini Cheetah, un gran prototipo de todoterreno 4x4 que fue un precursor del Humvee de 1980.
 Un coche deportivo ficticio en la serie de videojuegos Grand Theft Auto, en su mayoría basado en un Ferrari Testarossa.

Relacionados con la informática:
 Cheetah3D un programa de gráficos de ordenador para el modelado 3D, animación y renderizado.
 Mac OS X v10.0, versión del sistema operativo cuyo nombre en código es "Cheetah".
 un disco duro hecho por Seagate Technology.

En la Música:
 Cheetah (banda), banda de rock australiana.
 Cheetah Records, un sello discográfico.
 The Cheetah Girls (banda), un grupo musical.

En entretenimiento:
 Cheetah (película), una película de Disney de 1989.
 Cheetah (DC Comics), un supervillano en la serie cómica de la Mujer Maravilla.
 Cheetah (Marvel Comics), un villano de ficción.

Clubes deportivos:
 Free State Cheetahs, un club de rugby sudafricano.
 Central Cheetahs, un club de rugby sudafricano.

Discotecas:
 Cheetah (discoteca), un club de Nueva York de 1960 frecuentado por Jimi Hendrix.
 Cheetah's, un club nocturno de Las Vegas más conocido por aparecer en la película de 1995. Showgirls

Otros usos:
 Cheetah (montaña rusa), una montaña rusa de madera en el parque de atracciones Wild Adventures en Georgia, EE. UU.
 Beretta Cheetah, una pistola semiautomática.
 Cheetah Brewers International, un fabricante de cerveza canadiense.
 Cheetah Energy, una marca de bebida energética.